Олексі́й Хорошко́ (*3 травня 1980) — оператор, продюсер, сценарист.

Закінчив Київський технікум радіоелектроніки. У 2004 закінчив Київський інститут культури та мистецтв за спеціальністю «операторська майстерність».

За три з половиною роки роботи відзняв як оператор понад 100 музичних та рекламних відеороликів.
За винятком трьох короткометражок, знятих у студентські роки, «Штольня» — перша велика робота Олексія в художньому кіно.
Ідея Штольні належить Олексію, проте він «обмежився» продюсерською і операторською роботою у проекті, запросивши до співпраці свого друга — Любомира Кобильчука.

Фільмографія 
 2003 — Про що плаче дощ, 7 хв., 16 мм, колір,
 2002 — Сила кохання, 10 хв., 16 мм, колір,
 2006 — Штольня, 90 хв., 35 мм, колір,
 2013 — Ломбард, 90 хв.

Кліпографія 
 2022 — «Baby» («Піккардійська Терція» & SASHKA).

Примітки 

Українські продюсери
Українські режисери
Українські сценаристи